Цзиян (Цзинань) (济阳) — район городского подчинения города субпровинциального значения Цзинань провинции Шаньдун.
 Цзиян (Санья) (吉阳) — район городского подчинения городского округа Санья провинции Хайнань.